Sint-Gerarduskapel, kortweg Gerarduskapel, kan verwijzen naar:

 Sint-Gerarduskapel (Berbroek), een kapel in Berbroek in de Belgische gemeente Herk-de-Stad
 Sint-Gerarduskapel (Beringe), een kapel in Beringen in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Sint-Gerarduskapel (Hees), een kapel in Hees in de Belgische gemeente Bilzen
 Sint-Gerarduskapel (Ulestraten), een kapel in Ulestraten in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Sint-Gerarduskapel (Wittem), een kapel van het Redemptoristenklooster in Wittem in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem

Zie ook
 Gerardus Majella